Glóbus nebo globus může být:

 glóbus – nejčastěji model Zeměkoule, může se ale jednat i o model jiného nebeského tělesa

filmová či televizní cena
 Křišťálový glóbus – hlavní cena pro nejlepší film na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech
 Zlatý glóbus – americká filmová a televizní cena

ve sportu
 Velký křišťálový globus – cena udělovaná nejlepšímu lyžaři/lyžařce sezóny světového poháru v součtu všech disciplín daného lyžařského odvětví (alpské lyžování, běh na lyžích, severská kombinace, skoky na lyžích, biatlon)
 Malý křišťálový globus – cena udělovaná nejlepšímu lyžaři/lyžařce sezóny světového poháru v jednotlivé disciplině daného lyžařského odvětví (např. slalom v alpském lyžování či sprint v biatlonu)

jiný význam
 Globus (obchodní řetězec) – obchodní řetězec
 Globus (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Globus – starší československá značka cigaret

Externí odkazy